Karatê Machida é uma variação, uma escola, do estilo Shotokan-ryu de caratê.

Foi criada pelo japonês Yoshizo Machida, faixa preta quarto dan de Aikido e faixa preta oitavo dan de Shotokan. Sensei Machida veio morar no Brasil em 1968 e aqui teve quatro filhos, dentre eles o ex-campeão do UFC na categoria meio-pesado, Lyoto Machida (recordista de melhor cartel no MMA profissional 16-0). Alguns dizem que, por conta de limitações físicas (mais especificamente sua baixa estatura), Yoshizo Machida aperfeiçoou o Shotokan, criando um novo estilo, numa história com muitas semelhanças à criação do Jiu-jitsu brasileiro (ou Gracie Jiu-Jitsu), desenvolvido pelos irmãos Carlos e Hélio Gracie. Todavia, vozes se levantam contra e dizem que se trata de uma homenagem aos feitos da família Machida nos esportes de luta. O Karate Machida é o estilo base que formou o perfil profissional de Lyoto no MMA.
Dentro do Karatê também temos outras modalidades, podemos citar como exemplo, o karatê shotokan,conhecido também como tradicional, que tem algumas diferenças notórias com relação ao olímpico. A base do shotokan é menor, para que o atleta possa ter mais flexibilidade e maior uso do quadril na hora de disferir golpes. Com esta alteração na base, o atleta tem mais estabilidade e exerce mais pressão sobre o solo, obtendo mais equilíbrio e rapidez na técnica utilizada.

Ver também 
 Artes marciais brasileiras

Artes marciais brasileiras
Caratê
Escolas de artes marciais
Escolas de caratê